Самудио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 20 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бискайи